

Chimica 
 TGA – Analisi termogravimetrica

Codici 
 TGA – codice nazionale del CIO di Tonga
 TGA – codice aeroportuale IATA della base aerea Tengah (Singapore)
 tga – codice ISO 639-3 della lingua sagalla

Medicina 
 TGA – Amnesia globale transitoria

Televisione 
 TgA Telegiornale

Informatica 
 TGA – formato di file di grafica raster